Riu Draa al Marroc
 Regió del Draa, regió històrica marroquina